Le Petit Duc, opéra-comique d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy (1878)
Le Petit Duc, bande dessinée de Devi (1955-1961)